karma – pasza dla zwierząt

Buddyzm
 karma – w hinduizmie, buddyzmie i innych religiach dharmicznych, to prawo przyczyny i skutku, podstawowe prawo Kosmosu
 Karma Pakszi (1203–1283) – tybetański lama
 Karma Kagyu – jedna ze szkół buddyzmu tybetańskiego
 Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang – polski związek buddyjski
 Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – polski związek buddyjski

Kultura
 Karma – indyjski film z 1986 roku, w reż. Subhash Ghai, z Dilip Kumarem, Anil Kapoorem, Jackie Shroffem, Sridevi, Naseeruddin Shahem
 Karma – chorwacki zespół muzyczny
 Job Karma – wrocławski projekt muzyczny
 Karma – album zespołu powermetalowego Kamelot
 Karma – album zespołu Hey
 Karma – album Juliana Perrtty
 Karma –  album Pharoaha Sandersa
 Karma – singel Black Eyed Peas
 Karma – singel Alicii Keys
 Karma – singel Almy
 Karma – singel Kai Paschalskiej
 Karma – singel Nimo
 Karma – singel Anxheli Peristeri
 Karma and Effect – album zespołu Seether
 Instant Karma: The Amnesty International Campaign to Save Darfur – składanka utworów Johna Lennona wykonanych przez różnych artystów dla wsparcia kampanii Amnesty International

Przyroda i geografia
 Karma – osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Karma – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim
 (3811) Karma – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Kerma () – starożytne miasto w Nubii
 Królestwo Kerma – starożytne królestwo

Motoryzacja
 Karma Automotive – amerykański producent samochodów hybrydowych i elektrycznych